Nuss-Kiefer bezeichnet die
 Einblättrige Kiefer (Pinus monophylla)
 Weiß-Kiefer (Pinus sabiniana)